Валеди́нский () — русская и польская фамилия.

Носители фамилии 
 Дионисий (митрополит Варшавский), в миру Константи́н Никола́евич Валеди́нский (1876—1960) — архиерей Православной российской церкви; первый предстоятель Польской православной церкви с титулом митрополит Варшавским и Волынским и всея Православныя Церкви в Польше, духовный писатель.
 Валединский, Анатолий Иванович (1902—1990) — известный советский конструктор двигателей для самолётов и крылатых ракет. Заместитель генерального конструктора космических аппаратов С. П. Королёва.
 Валединский, Иван Александрович (1874—1954) — русский врач, личный доктор И. В. Сталина.

См. также 
 Велединский